Lagman oder Lagmann steht für:
 Laghman (Speise), eine zentralasiatische und chinesische Nudelspezialität
 Lagman (Isle of Man), von 1102 bis 1104 König der Isle of Man und der Äußeren Hebriden 
 Lagmann (Norwegen), rechtskundiger und angesehener Mann in Norwegens früher Zeit
 Lagman (Schweden), Gesetzessprecher in Schweden 

Siehe auch:
 Laghman